Vávra bzw. Vavra ist der Familienname folgender Personen:

 Elisabeth Vavra, österreichische Historikerin, Ausstellungskuratorin und Institutsleiterin an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften
 Helmuth Vavra (1966–2022), österreichischer Kabarettist
 Jiří Vávra (* 1975), tschechischer Fußballspieler
 Karel Vávra (* 1946), tschechoslowakischer Radrennfahrer
 Maria Vavra (* 1948), deutsche Juristin und Richterin am Bayerischen Verfassungsgerichtshof
 Otakar Vávra (1911–2011), tschechischer Regisseur und Pädagoge
 Vladimír Vávra, tschechoslowakischer Radrennfahrer und Manager
 Vlastimil Vávra (* 1991), tschechischer Biathlet

Vávra bezeichnet außerdem:

 (3732) Vávra, einen Asteroiden